Dit is een lijst van tunnels in Nederland.

Externe link 
 Lijst met tunnels in beheer bij Rijkswaterstaat website Rijkswaterstaat

Nederland
 
Tunnels